Сеч — название нескольких городов в Восточной Европе.
  — город в Чехии.
  — деревня в Словакии.
  — заброшенная деревня в Словении.
  — заброшенная деревня в Словении.

См. также 
Сёч